Хавьер Фернандес: Фернандес, Хавьер (род. 1958) — испанский художник-постановщик.
 Фернандес, Хавьер (род. 1976) — испанский яхтсмен.
 Фернандес, Хавьер (род. 1991) — испанский фигурист.